Павлишин — фамилия; имеет женскую форму Павлишина.

 Павлишин, Василий Степанович (в монашестве Иов; 1956—2019) — архиепископ Православной церкви Украины.
 Павлишин, Геннадий Дмитриевич (род. 1938) — советский и российский художник.
 Павлишин, Лука Степанович (1907—1987) — заместитель руководителя Северной походной группы ОУН, областной командир отрядов УНС Дрогобычины.
 Павлишин, Стефания Стефановна (1930—2021) — украинский и советский музыковед.